Коряково — название населённых пунктов.

Россия 
 Коряково — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области, Городецкое сельское поселение.
 Коряково — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области, Кичменгское сельское поселение.
 Коряково — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Коряково — деревня в Советском районе Кировской области.
 Коряково — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Коряково — деревня в Даниловском районе Ярославской области.

См. также 
 
 
 Коряковская